D-Tay creció con el rapero Young Buck. D-Tay ha aparecido en varias canciones de Young Buck, antes y después de formar parte de G-Unit. Podemos oírle en el álbum Straight Outta Cashville en los temas "Taking Hits" y "Prices On My Head". Él y Buck han publicado un álbum juntos llamado Thuggin' til Da End, re-editado más tarde como "Da Underground Vol. 1". D-Tay fue el primer miembro en firmar un acuerdo con el nuevo sello de Young Buck, Cashville Records (G-unit South).

Raperos de Estados Unidos